Григорий Васильевич Бестужев (1786—1845) — русский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Родился в 18 апреля 1786 года (по другим сведениям — 18 февраля 1793 года).

Сын Бестужева Василия Борисовича — предводителя Симбирского дворянства в 1795—1798 гг.

4 октября 1813 года из капитанов Переяславского драгунского полка переведён в лейб-гвардии Гусарский полк ротмистром и назначен адъютантом к А. Ф. Ланжерону (занимал последнюю должность по 1815 год).

Масон, с 1814 года член ложи «Св. Иоанна Иерусалимского» в Нанси.

17 августа 1817 года произведён в полковники с определением в Павлоградский гусарский полк.

В 1818 году присоединён к симбирской ложе «Ключ к добродетели» (основатель — Михаил Петрович Баратаев), но отсутствовал на её заседаниях, так как находился при полку..

Со 2 мая 1822 года командир Московского драгунского полка.

В отставке — генерал-майор.

Был предводителем Симбирского дворянства в 1835—1840 годах и владел имением в селе Старый Тукшум Симбирской губернии вместе со своим младшим братом — гвардии поручиком Иваном Васильевичем Бестужевевым (1787—1839).

Умер 30 сентября 1845 года и похоронен в селе Старый Тукшум, Сенгилеевский уезд Симбирской губернии (ныне — Шигонский район Самарской области).

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 5358; 6 декабря 1836).
 Также награждён другими орденами Российской империи.

Примечания

Ссылки 
 
 БЕСТУЖЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
 Екатерина Петровна Ляхова
 Симбирские помещики Бестужевы
 Серков А. И.Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. Российская политическая энциклопедия, 2001. — 1224 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-8243-0240-5.

Генерал-майоры (Российская империя)
Масоны России